PGC 57039 може да се односи на објекат дубоког неба са -{NGC}- ознакама:
 NGC 6064/1
 NGC 6064/2